Ranier peut faire référence à :

Ranier (Minnesota), une ville des États-Unis,
, un lac de Colombie-Britannique,
 (1949- ), instrumentiste américain,
,
.